Een verkeersweg:
N289 (België)
N289 (Nederland), zie Provinciale weg 289
N289 (Zwitserland)